Наумкін () — російське прізвище. Етимологічно висхідне до єврейського імені Наум. Відомі носії:

 Наумкін Віталій В'ячеславович (*1945) — російський історик.
 Наумкін Євген Іванович (*1952) — український штурман-випробувач.
 Наумкін Ігор Геннадійович (*1965) — російський шахіст.
 Наумкін Олексій Євгенович (1977—2020) — український льотчик.

 Наумкіна Олена Олексіївна ( 1948) — радянська і російська актриса театру і кіно.

Див. також 
 Наумкіна
 Науменко
 Наумов

Російські прізвища